Garvin ist der Familienname folgender Personen:

 Anita Garvin (1906–1994), US-amerikanische Schauspielerin
 Clint Garvin (um 1915–??), US-amerikanischer Jazzmusiker
 David A. Garvin (1952–2017), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 James Louis Garvin (1868–1947), britischer Journalist
 Jimmy Garvin (* 1952), US-amerikanischer Wrestler
 Lucius F. C. Garvin (1841–1922), US-amerikanischer Politiker
 Ron Garvin (* 1945), kanadischer Wrestler
 Ted Garvin (1923–1992), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Thomas Garvin (* 1944), irischer Politikwissenschaftler
 William Swan Garvin (1806–1883), US-amerikanischer Politiker

Garvin ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Garvin (Minnesota)
 Garvin (Oklahoma)
 Garvin County, Oklahoma
Siehe auch
Garwin